Zwitzers ist der Familienname folgender Personen:

 August Ernst Zwitzers (1834–1921), deutscher Lehrer und Pastor
 Heinrich Zwitzers (1873–1947), deutscher Jurist und Politiker